Аручаванк (), также Церковь Святого Григория Просветителя — храм в селе Аруч в Арагацотнской области Армении.

История 
Храм был построен в середине VII века, предположительно в 641 году. В 1946—1948 годах была проведена частичная реставрация, в ходе которой удалось воссоздать первоначальный облик, за исключением барабана и купола.

Современное состояние 
Храм находится в полуразрушенном состоянии. Двери и купол отсутствуют.

Галерея

Ссылки 
 Aruchavank at Armenica.org
 Aruchavank church at ArmeniaPedia

Монастыри Армении
Армянские монастыри
Храмы Арагацотнской области